Stati Uniti d'America
Kentwood – città della Parrocchia di Tangipahoa, Louisiana
Kentwood – città della Contea di Kent, Michigan